Чорнянка — село в Україні, Каховському районі Херсонської області.
 Чорнянка () — смт в Росії, центр Чернянського району Бєлгородської області.